Kazimierz est la forme polonaise du prénom Casimir, et peut faire référence à :

Personnalités portant ce prénom 
Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour : 
 Les prénoms Kazimierz ;

Toponymes
Kazimierz, un quartier de Cracovie
Kazimierz, un village du powiat de Pabianice de la voïvodie de Łódź
Kazimierz, un village du powiat de Wieluń de la voïvodie de Łódź
Kazimierz, un village de la voïvodie d'Opole
Kazimierz, un village de la voïvodie de Poméranie
Kazimierz, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale

et aussi
Kazimierz Biskupi, un bourg de la voïvodie de Grande-Pologne
Kazimierz Dolny, une ville de la voïvodie de Lublin